Sonata per pianoforte n. 14 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 14 di Wolfgang Amadeus Mozart